Викид () —
 У хемометриці — нетипове чи рідке значення, яке суттєво відрізняється від розподілу інших даних вибірки, або виходить за границі, в яких знаходяться більшість даних з певного ряду вимірювань. Може відображати істинні властивості об'єкта, а може бути пов'язаним з помилками і тому не має включатись в модель.
 У екологічній хімії — одноразове (раптове) чи тривале надходження у повітря чи воду шкідливих речовин, що відбувається внаслідок порушення технологічного регламенту, або його недосконалості.
 α-викид ( — у фотохімії — загальна реакція, при якій група, приєднана до α-C збудженого хромофора, викидається або як частинка з неспареним електроном, або як аніонна частинка.

Джерела 
 

Хімічна термінологія